Ел Тордо има више значења:

 Ел Тордо (Алтамира), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Тордо, Ел Километро 5 (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Тордо (Наутла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику